Никола Лончар (; родился 31 мая 1972) ― сербский баскетбольный игрок. Также имеет испанское гражданство.

Профессиональная карьера 
Лончар начал свою карьеру в клубе Партизан. Его профессиональный дебют состоялся в 1989 году. В составе Партизана одержал победу на Евролиге в 1992 году. Лончар также выступал за клубы Реал, Кагива Варезе, Пэрис Баскет Рейсинг, Маккаби Тель-Авив, Ховентут, Цукетти Монтекатини, Бреоган, Эстудиантес и Армани Джинс Милано.

Сборная Югославии 
Лончар был игроком югославской сборной и выступил в четырёх крупных турнирах в 1990-х годах. Он получил серебряную медаль на летних Олимпийских играх 1996 в Атланте, США, золотую медаль в 1998 году на Чемпионате мира по баскетболу в Греции и дважды завоевал медали на Чемпионатах Европы по баскетболу: золото в 1997 и бронзу в 1999.

Статистика

Ссылки 

Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Баскетболисты Сербии
Игроки сборной Югославии по баскетболу
Баскетболисты Югославии
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Расинг» Париж
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Монтекатини-Терме»
Игроки БК «Бреоган»
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки БК «Олимпия» Милан